Made in England – album degli Atomic Rooster del 1972
Made in England – album di Elton John del 1995
Made in England – singolo di Elton John del 1995, dall'album omonimo
Made in England – album dei Julian Lloyd Webber del 2003
Made in England – album degli The Adicts del 2005